Sound est un mot anglais signifiant son, il peut aussi désigner un bras de mer ou un fjord (par exemple : Milford Sound).

Sound, ou Sounds, fait notamment référence à :

Musique 
 The Sound, surmon du saxophoniste Stan Getz ;
 The Sound, un groupe post-punk britannique actif entre 1979 et 1988 ;
 , une chanson du groupe britannique James sortie en 1991 ; 
 The Sounds, un groupe new wave punk rock suédois formé en 1999 ;
 , un groupe philippin de jazz formé en 1999 ;
 , une chanson du groupe britannique The 1975 sortie en 2016.

 Soundz, un rappeur américain né en 1985.

Presse écrite 
 Sounds, un hebdomadaire musical britannique publié de 1970 à 1991.

Toponyme

Sound, localité du Cheshire.

Sound, nom donnés à quelques détroits (variante : Sund), par exemple : le sound de Chausey.